Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finaleKen Rosewall 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Ken Rosewall (finale)
 Tom Okker (semifinali)
 Cliff Drysdale (primo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)
 Arthur Ashe (primo turno)

 Marty Riessen (quarti di finale)
 John Newcombe (secondo turno)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (semifinali)
 Allan Stone (primo turno)
 Jeff Borowiak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1972